Japurá (Amazonas) — município do estado do Amazonas
Japurá (Paraná) — município do estado do Paraná
Rio Japurá — curso de água no estado do Amazonas

Plantas
Erisma japura — uma árvore

Desambiguações de topônimos